Blüthgen ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Blüthgen (1856–1934), deutsche Schriftstellerin
 Hans Blüthgen (1885–1966), deutscher Architekt und Maler
 Hansi Bochow-Blüthgen (1897–1983), deutsche Übersetzerin
 Joachim Blüthgen (1912–1973), deutscher Geograph
 Nico Blüthgen (* 1970), deutscher Biologe
 Paul Blüthgen (1880–1967), deutscher Jurist und Entomologe
 Victor Blüthgen (1844–1920), deutscher Schriftsteller